Mauthauseni koncentrációs tábor
 Guseni koncentrációs táborok